Туюка:
 Туюка (народ) — индейский народ, проживающий на территории Южной Америки.
 Туюка — язык народа туюка.